

Patronyme 

 Arnaud Gassies (vers 1390-après 1456), peintre nord-catalan ;
 Jean-Baptiste Georges Gassies (1829-1919), peintre et aquarelliste français ;
 Jean-Bruno Gassies (1786-1832), peintre néoclassique français.

Autre 
 Château Rauzan-Gassies, domaine viticole en Gironde.
 Maison de Gassies, immeuble particulier situé à Saint-Macaire, en Gironde.